Аргамаково — название населённых пунктов в России:

 Аргамаково — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Аргамаково — село в Белинском районе Пензенской области.
 Аргамаково — деревня в Спасском районе Рязанской области.